

Patronymie 
 Alexandra Kleeman (1986), romancière américaine ;
 Karl Kleemann (1904-1968) est un homme politique allemand du NSDAP ;
 Ulrich Kleemann (1892-1963) est un General der Panzertruppe allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.